Likvidátor může být:

 Likvidátor dlužníka – osoba pověřená likvidací společnosti
 Likvidátor pojistné události – zaměstnanec pojišťovny prošetřující škody jejích klientů a navrhující jejich odškodnění
 Likvidátor (Černobyl) – osoby, které likvidovaly černobylskou havárii

Externí odkazy